El término Waldorf puede referirse a:

Ficción
 Blair Cornelia Waldorf, personaje de la serie de libros Gossip Girl de Cecily von Ziegesar;
 Statler y Waldorf, personajes de The Muppets.

Gastronomía
 La ensalada Waldorf es una receta de ensalada originada en Nueva York, en Estados Unidos.

Lugares
 Waldorf (Maryland), lugar designado por el Censo en el Condado de Charles, en Estados Unidos;
 Waldorf (Minnesota), ciudad ubicada en el condado de Waseca, en Estados Unidos;
 Waldorf Astoria, hotel de Nueva York, en Estados Unidos, mundialmente conocido, sobre todo por sus exposiciones de arte.
 Waldorf (Alemania).

Personas
 William Waldorf Astor, Vizconde Astor, millonario estadounidense que obtuvo un título nobiliario.

Sistema educativo
 Pedagogía Waldorf, un sistema educativo basado en la antroposofía, una concepción del filósofo y ocultista Rudolf Steiner.